Die Primeira Divisão 1973/74 war die 40. Saison der höchsten portugiesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 19. September 1973 und endete am 19. Mai 1974.

Sporting Lissabon wurde zum 14. Mal portugiesischer Meister. Mit seinen 46 Treffern trug der Argentinier Héctor Yazalde maßgeblich zum Titel bei und ist damit bisheriger Rekordhalter in Portugal. Außerdem erhielt er als erster Nichteuropäer den Goldenen Schuh als Europas bester Torschütze.

Teilnehmer 

Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Portugal 1973-74 auf rsssf.com
 Statistik auf fussballzz.de

Einzelnachweise 

Primeira-Liga-Saison
Fußballsaison 1973/74